A edição de 1973/1974 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos alemães-orientais do 1. FC Magdeburg ao derrotarem os detentores em títulos, os italianos do AC Milan. 

Este vitória do 1. FC Magdeburg viria a ser a única vitória de um clube da República Democrática Alemã em competições europeias.

O represente português, o Sporting CP chegou às meias-finais, perdendo com os futuros vencedores, o 1. FC Magdeburg.

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1973 no futebol
1974 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças